«Duele el Corazón» — песня испанского автора-исполнителя Энрике Иглесиаса, вышедшая 18 апреля 2016 года при участии вокала пуэрто-риканского рэпера Wisin. Песня достигла позиции № 1 в американском хит-параде Hot Latin Songs, возглавляя его рекордные 14 недель. Автором песни выступили Энрике Иглесиас, Patrick Ingunza, Silverlo Lozada, Juan Luis Morera, Servando Moriche, Hasibur Rahman, Francisco Saldaña, а продюсерами были Carlos Paucar и Francisco «Luny» Saldaña. Число просмотров видеоклипа в интернете превысило 800 млн, а тираж сингла превысил 720,000 копий в США.

История 
«Duele el Corazón» достиг позиции № 1 в хит-параде Hot Latin Songs (который возглавляла 14 недель с 14 мая по 1 октября 2016 года с несколькими перерывами) и позиции № 1 в американском хит-параде Latin Pop Songs журнала Billboard. Тираж сингла превысил 720,000 копий в США, он получил несколько платиновых сертификаций в разных странах мира.

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
  (более 800 млн просмотров)

Песни 2016 года
Песни на испанском языке
Песни Энрике Иглесиаса
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Синглы, возглавлявшие хит-парад Испании
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Latin Songs
Синглы Sony Music Latin